В соревнованиях по фехтованию на летних Олимпийских играх 2016 года смогут принять участие 212 спортсменов (106 мужчин и 106 женщин), которые будут соревноваться за 10 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем 16-ю спортсменами (8 мужчин и 8 женщин).

Правила квалификации 
В командных соревнованиях квалифицируются четыре лучшие команды из официального командного рейтинга FIE (англ. FIE Official Team Ranking) на 4 апреля 2016 года, а также четыре сильнейших сборных своих континентов (Азия/Океания, Америка, Африка и Европа), при условии, что они заняли в командном рейтинге место не ниже 16-го. Если же в числе 16-ти сборных не оказалось представителя какого-ибо континента, то путёвка переходит к следующей лучшей сборной в рейтинге вне зависимости от континента. В индивидуальных соревнованиях (за исключением дисциплин, где нет командного турнира) от страны, получившей лицензию на участие в командном первенстве, могут выступить по три спортсмена. Остальные места отдаются сильнейшим представителям континентов на основании мирового рейтинга и победителям, либо финалистам континентальных первенств.

В индивидуальных соревнованиях в мужской сабле и женской рапире квоты будут распределяться на основании мирового рейтинга и континентальных первенств, но квота для стран ограничена двумя спортсменами. Хозяевам Игр сборной Бразилии гарантировано 8 мест, которые она может использовать в любых дисциплинах по своему усмотрению.

Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

Мужчины

Командная шпага

Индивидуальная шпага

Командная рапира

Индивидуальная рапира

Индивидуальная сабля

Женщины

Командная шпага

Индивидуальная шпага

Индивидуальная рапира

Командная сабля

Индивидуальная сабля

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации 
 Олимпийская квалификация на сайте FIE 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2016